Os Campeonatos Nacionais de Futebol no Chile são organizados pelas associações, a Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) e a Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile (ANFA). Ambas funcionam de forma autônoma e estão afiliadas a Federación de Fútbol de Chile, essa última inscrita na FIFA desde o dia 31 de dezembro de 1912.

O futebol profissional conta de três divisões, a Primera División (18 equipes), a Primera B (14 equipes) e a Segunda División.

No entanto, o futebol amador conta com duas ligas por inscrição, a Tercera División e a Cuarta División, o campeão da Tercera vai para o profissionalismo.

Além de todos esses campeonatos ainda se joga a Copa Chile cujo campeão obtém uma vaga na Copa Sul-Americana.

Sistema atual 
Os Campeonatos Nacionais de Futebol no Chile que atualmente se disputam sob a organização da ANFP e da ANFA, são listados na ordem de maior a menor importância:

Evolução histórica 
A tabela abaixo, compila os nomes dos diversos campeonatos e suas respectivas divisões no futebol chileno ao longo dos anos:

Futebol feminino no Chile

Ligações externas 

Competições de futebol do Chile